Жиздра:

 Жиздра — река в Калужской области России, левый приток Оки.
 Жиздра — город в Калужской области.